Cyberbully – film televisivo britannico del 2015
 Cyberbully – film per la televisione del 2011